Il doppio del torneo di tennis Barcelona Ladies Open 1988, facente parte del WTA Tour 1988, ha avuto come vincitrici Iva Budařová e Sandra Wasserman che hanno battuto in finale 1–6, 6–3, 6–2 Anna-Karin Olsson e Marie-Jose Llorca.

Teste di serie
 Bettina Fulco /  Arantxa Sánchez (quarti di finale)
 Emilse Rapponi-Longo /  Patrícia Medrado (quarti di finale)
 Andrea Tiezzi /  Adriana Villagrán (primo turno)
 Céline Cohen /  Mariana Pérez-Roldán (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Barcelona Ladies Open 1988